Vojtíšek je domácká podoba křestního jména Vojtěch, může se ale jednat i o české příjmení:

 Antonín Vojtíšek (1771 – po 1820) – český hudební skladatel
 Břetislav Vojtíšek (1928–2021) – český historik a pedagog
 Helena Vojtíšková (* 1934) – bezpartijní poslankyně FS z Českobudějovicka za normalizace
 Jan Vojtíšek (1917–1998) – český fotbalista
 Marie Vojtíšková (1928–2012) – česká ředitelka Okresního archivu v České Lípě
 Martin Vojtíšek (* 1950) – český klavírista, skladatel a hudební pedagog
 Miloslav Vojtíšek (* 1970) – český spisovatel, publicista, dramatik, výtvarník, hudebník a loutkář
 Václav Vojtíšek (1883–1974) – český archivář a historik
 Zdeněk Vojtíšek (* 1963) – český religionista

Podobná příjmení 
 Vojta

Česká příjmení